Чемпионат Африки по баскетболу или Афробаскет — международный турнир по баскетболу, проводимый с 1962 г. раз в 2 года под эгидой ФИБА (Африка). Является квалификационным турниром для африканских команд на Чемпионат мира и Олимпийский турнир (до 2020 года). Является самым престижным турниром для мужских национальных сборных по данному виду спорта в Африке.

В 2019 году в календаре появился новый турнир для сборных АфроКан, в котором участвуют только игроки, выступающие в африканских клубах.

Победители и призёры 

 Турниры проходили по системе раунд-робин, а её итоги определяли окончательное положение команд.

Количество медалей

Самый ценный игрок

См. также 
 Чемпионат мира по баскетболу
 Баскетбол на Африканских играх
 Баскетбол на Средиземноморских играх
 Баскетбол на Франкофонских играх
 Баскетбол на Лузофонских играх
 Баскетбол на Панарабских играх
 Чемпионат арабских наций по баскетболу

Примечания

Ссылки 
 FIBA Africa official website
 FIBA Archive

Чемпионаты Африки по баскетболу